Андрей Калашников:
 Калашников, Андрей Геннадьевич (род. 1970) — советский и российский футболист, полузащитник.
 Калашников, Андрей Николаевич (род. 1964) — советский и украинский спортсмен, борец греко-римского стиля.